Jézus Krisztus szupersztár (1970), Tim Rice és Andrew Lloyd Webber musicalje
 Jézus Krisztus szupersztár (1972),  a musical magyarországi ősbemutatója
 Jézus Krisztus szupersztár (1973), Norman Jewison filmje
 Jézus Krisztus szupersztár (1973), album